Drama kan syfta på:

 Dramatik – en av de tre litterära huvudgenrerna, konstform kring framförandet av skrivna texter
 Drama (musikalbum) – det tionde studioalbumet av den brittiska rockgruppen Yes
 Grekiskt drama – en teaterkonst som utvecklades i grekiskspråkiga områden under antiken, se Antik grekisk dramatik
 Drama-teater-film – det vetenskapliga studiet av drama, teater och film
 Dramapedagogik – lära ut färdigheter för teater och drama
 Drama (skolämne) – ett estetiskt skolämne
 Drama – en form av litteratur som företrädesvis består av dialog mellan rollfigurer, se Teaterpjäs
 Dramatisk teater – teater med tal som huvudsaklig uttrycksform till skillnad från musikteater, se Talteater
 Dramafilm – en genre inom spelfilm
 Dramaserie – en genre bland TV-serier
 J-drama – en populär förkortning för japanska televiserade dramaserier
 Koreanskt drama – TV-serier på koreanska språket
 Historiskt drama – en genre inom teater eller film
 Läsdrama – ett litterärt verk i dramatisk form som är tänkt att läsas

Geografi

Grekland 

 Drama (perifereiakí enótita)  – en grekisk regiondel (perifereiakí enótita)  
 Dimos Drama – en kommun
 Drama (stad) – en kommun i regionen Östra Makedonien och Thrakien

Se även
 Dramatiker – en person som skriver teaterpjäser
 Dramaturgi – hur en berättelse är uppbyggd strukturellt
 Dramaturg – ett yrke
 Dramatriangel – en modell över roller och interaktioner i personkonflikter